Nositelé jména Vilém II.:

Císař
 Vilém II., německý císař a pruský král (1888–1918)

Králové
 Vilém II., anglický král (1087–1100)
 Vilém II. Dobrý, král neapolský a sicilský (1166 1189)
 Vilém II., titulární německý král (1247–1256), holandský a zeelandský hrabě (1235–1256)
 Vilém II., skotský král (1689–1702), současně jako Vilém III. král anglický (1689–1702) a nizozemský místodržitel a jako Vilém I. král irský (1689–1702)
 Vilém II., nizozemský král (1840–1849)
 Vilém II., württemberský král (1891–1918)

Vévodové
 Vilém II., normandský vévoda (1035–1087) jako Vilém I. anglický král (1066–1087)
 Vilém II., vévoda z Apulie (1111–1127)
 Vilém II., aténský vévoda (1317–1338)
 Vilém II., vévoda (1380–1408)
 Vilém II., bavorský vévoda (1404–1417), jako Vilém IV. henegavský hrabě a jako Vilém VI. hrabě holandský a zeelandský
 Vilém II., brunšvicko-lüneburský vévoda (1482–1491)
 Vilém II., gaskoňský vévoda (970)

Knížata
 Vilém II., kníže z Achaie – řecká krajská prefektura (1246–1278)
 Vilém II., nizozemský místodržitel a oranžský kníže (1647–1650)

Hrabata
 Vilém II., markrabě Panonské marky (cca 830 – 871) 
 Vilém II., hesenský kurfiřt (1821–1847)
 Vilém II., hesenský lankrabě (1493–1509)
 Vilém II., besalúský hrabě (1052–1066) – město ve španělském okrese Garrotxa katalánské provincie Gerona
 Vilém II. Bohatý, míšeňský markrabě (1371–1425)
 Vilém II., markrabě 
 Vilém II., hrabě z Auvergne – francouzský region (918–926)
 Vilém II., hrabě z Provence (994–1018)
 Vilém II. Němec, hrabě (1105–1125)
 Vilém II., hrabě z Nevers (1097–1147)
 Vilém II., henegavský hrabě (1337–1345), jako Vilém IV. hrabě holandský a zeelandský
 Vilém II., heneberský hrabě (1415–1444)
 Vilém II., hrabě z Jülichu (1176–1207)
 Vilém II., flanderský hrabě (1246–1251)

Rozcestníky - panovník
eo:Vilhelmo (regantoj)#Vilhelmo la 2-a